Karl Jobst ist der Name folgender Personen:
* Karl Jobst (Chemiker) (1816–1896), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Karl Jobst (Maler) (1835–1907), österreichischer Maler